Лекси Своллоу (, урождённая Николь Сейдерман, ; род. 27 июня 1986 года, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Биография 
До прихода в порноиндустрию Лекси работала в магазине по продаже одежде. В порноиндустрию Лекси Своллоу пришла в марте 2010 года, когда она встретила Эми Рид, которая предложил ей сняться для её сайта. В своей первой сцене она снялась вместе с Алексом Гонзой для веб-сайта Эми Рид.

23 июня 2011 года Лекси была остановлена полицией и в её крови был обнаружен алкоголь, за что она была арестована.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN



Родившиеся в Сан-Диего
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами